Gobierno Mundial puede referirse a:

 Gobierno mundial, idea de que alguna vez podría existir una sola fuerza global que alcance la dominación del mundo.

 Grupo político ficticio, llamado de la misma forma, Gobierno Mundial, en el manga y anime japonés One Piece.

 Gobierno económico mundial.

Referencias